Beijing Guoan Football Club (Chinees: )  is een Chinese voetbalclub uit de hoofdstad Peking. De club is opgericht in 1992. Beijing Guoan speelt zijn thuiswedstrijden in het Arbeidersstadion. In 1955 werd de club oorspronkelijk opgericht, maar in 1992 werd de club pas officieel als professioneel beschouwd. De aandeelhouder van de club is vastgoed makelaar Sinobo Group (100%). Beijing is de oorspronkelijke naam van de club. Nadat de club in 1992 professioneel werd opgericht door CITIC Guoan Group werd de naam veranderd naar Beijing Guoan. CITIC Guoan Group was tot 2014 een dochteronderneming van CITIC Group. In 2021 heeft Sinobo Group een volledige overname gedaan van de club uit Beijing.

Erelijst

 Chinese Supercup

1997, 2003

 Beker van China                          
 1996, 1997, 2003, 2018

Chinese Football Association Super League

2009

Naamswijzigingen
1992: Beijing 
1993–02: Beijing Guoan 
2003–05: Beijing Hyundai 
2006–15: Beijing Guoan 
2016: Beijing Guoan LeEco 
2017–2021: Beijing Sinobo Guoan 
 2021–heden: Beijing Guoan

Selectie (2022) 

Bron: Transfermarkt

Eindstanden

Jia A

Chinese Super League

AFC Champions League 

Bron: Worldfootball

Bekende (oud-)spelers
  Renato Augusto
  Jorge Luis Campos
  Ovidiu Burcă
  Burak Yilmaz
  Frédéric Kanouté
  Jonathan Soriano
 Jonathan Viera

Externe link
 Officiële website

Chinese voetbalclub
Sportclub in Peking